W Rumunii
 Șimian – gmina w okręgu Bihor
 Șimian – gmina  w okręgu Mehedinți
 Șimian – wieś w okręgu Bihor, w gminie Șimian
 Șimian – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Șimian